Campagnole ima više značenja:
 Campagnole, Cuneo
 Campagnole, Treviso
 Campagnole, Verona